Соловьёв, Фёдор: Соловьёв, Фёдор Адамович (род. 1925) — советский строитель. Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники и Премии Совета Министров СССР.
 Соловьёв, Фёдор Алексеевич (в монашестве Алексий; 1846—1928) — монах, старец Смоленской Зосимовой пустыни.
 Соловьёв, Фёдор Алексеевич (1880—1934) — русский врач-гинеколог.